José Alonso (né en 1957), athlète espagnol ;
  (né en 1947), acteur mexicain ;
  (1917-1970), syndicaliste argentin.